Eloff ist der Familienname folgender Personen:

 Erica Eloff, südafrikanische Opernsängerin
 Phillip Eloff (* 1978), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler